Wuthering Heights steht für:

 Wuthering Heights, Originaltitel von Sturmhöhe, Roman von Emily Brontë (1847)

Musik:
 Wuthering Heights (Lied), Lied von Kate Bush
 Wuthering Heights (Herrmann), Oper von Bernard Herrmann (1950)
 Wuthering Heights (Band), dänische Band

Filme:
 Wuthering Heights (1920), britischer Film von A. V. Bramble 
 Wuthering Heights, Originaltitel von Sturmhöhe (1939), US-amerikanischer Film von William Wyler
 Wuthering Heights (1953), britischer Fernsehfilm von Rudolph Cartier 
 Wuthering Heights (1962), britischer Fernsehfilm von Rudolph Cartier 
 Wuthering Heights (Miniserie, 1967), britische Miniserie 
 Wuthering Heights, Originaltitel von Sturmhöhe (1970), britischer Film von Robert Fuest
 Wuthering Heights (Miniserie, 1978), britische Miniserie 
 Wuthering Heights, Originaltitel von Stürmische Leidenschaft, britischer Film von Peter Kosminsky (1992)
 Wuthering Heights, Originaltitel von Sturmhöhe (1998), britischer Fernsehfilm von David Skynner 
 Wuthering Heights (2003), amerikanischer Fernsehfilm von Suri Krishnamma 
 Wuthering Heights, Originaltitel von Emily Brontë’s Sturmhöhe, britischer Fernsehzweiteiler (2009) 
 Wuthering Heights – Emily Brontës Sturmhöhe, britischer Film von Andrea Arnold (2011) 

Siehe auch:
 Sturmhöhe (1985), Film von Jacques Rivette